Surnaturel peut faire référence à :

Le surnaturel, l'ensemble des phénomènes dont les causes et les circonstances ne sont pas connues scientifiquement et ne peuvent pas être reproduites à volonté.
Le surnaturel, un concept de la théologie chrétienne.
Surnaturel, le titre en français québécois de la série télévisée américaine Supernatural.
Surnaturel, album du rappeur français Rohff.